Bodemann ist der Familienname folgender Personen:

 André Bodemann (* 1965), deutscher General
 Bernd Bodemann (vor 1579–1624), deutscher Gießer
 Eduard Bodemann (1827–1906), deutscher Bibliothekar
 Theodor Bodemann († 1845), deutscher Bergprobierer 
 Y. Michal Bodemann (* 1944), kanadisch-deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Bodmann
 Bodeman
 Bodenmann